Кастане́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Бараквиль-Совтер. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12059.

Коммуна расположена приблизительно в 510 км к югу от Парижа, в 105 км северо-восточнее Тулузы, в 24 км к западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 573 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 315 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 244 были экономически активными, 71 — неактивными (показатель активности — 77,5 %, в 1999 году было 63,0 %). Из 244 активных работали 236 человек (124 мужчины и 112 женщин), безработных было 8 (5 мужчин и 3 женщины). Среди 71 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон